Die Hansol Korea Open 2011 waren ein Damen-Tennisturnier in Seoul. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 17. bis 25. September statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Alissa Kleibanowa, die diesmal nicht antrat. Die Spanierin María José Martínez Sánchez besiegte im Finale die ungesetzte Galina Woskobojewa in zwei Sätzen. Titelverteidigerinnen im Doppel waren Julia Görges, die im Doppel nicht am Start war, und Polona Hercog, die diesmal mit Irina-Camelia Begu antrat, aber bereits in der ersten Runde ausschied. 2011 siegte das topgesetzte Doppel Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová im Endspiel gegen Wera Duschewina / Galina Woskobojewa, ebenfalls in zwei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Seoul